Зверобо́й четырёхкры́лый, или Зверобой четырёхгра́нный () — многолетнее травянистое растение рода  семейства . Распространён в некоторых районах европейской части России и Сибири вместе со зверобоем продырявленным (зверобоем обыкновенным).

Название  является Nomen rejiciendum согласно Венскому кодексу (2006) пр. V.

Ботаническое описание 
Зверобой четырёхкрылый можно отличить по четырёхгранному стеблю с четырьмя продольными острыми рёбрами.

Чашелистики по краю без железистых ресничек. Лепестки жёлтые с чёрными точками по краям.

Хозяйственное значение и применение 
Медицинское использование зверобоя четырёхгранного не предусмотрено утверждённой технической документацией.

Примечания

Литература 
 Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР / Под ред. Чикова П. С. — М.: Всесоюзный научно-исследовательский институт лекарственных растений, 1980.
 Губанов И. А. и др. Дикорастущие растения СССР. — М.: Мысль, 1976.

четырёхкрылый
Многолетние травы
Флора Африки
Флора Евразии